Dhirendra Nath Ganguly (1893-1978), cinéaste indien bengali
 Kadambini Ganguly (1861 - 1923) est une femme médecin indienne
 Sourav Ganguly est un joueur de cricket indien né en 1972.
 Surya Ganguly, aussi appelé Surya Shekhar Ganguly ou S. S. Ganguly est joueur d'échecs indien, grand maître international né en 1983.
 Kisari Mohan Ganguli (1848 - 1908) est un journaliste et avocat indien, traducteur en anglais du Mahabharata.

Homonymie
Homonymie de patronyme